Президентските избори в Турция през 1993 г. са 9 по ред избори за президент на Турция. 3–ти тур от изборите се състои на 16 май 1993 г. Изборите печели кандидатът на Демократическата партия – Сюлейман Демирел.

Резултати

Източници 

1993
1993
1993